В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1305 году.

Январь 
 9 января — Джованни I Справедливый — маркграф Монферрата (1292—1305), последний мужской представитель династии Алерамичи
 17 января — Руджеро Лауриа — арагонский адмирал, принявший важное участие в событиях Сицилийской вечерни, крестового похода против Педро III и борьбы за Сицилию между братьями Альфонсом Арагонским и Хайме Сицилийским.
 Иоанн IV Бранденбургский — Маркраф Бранденбурга в Штендале (1286—1305)

Февраль 
 12 февраля —  — епископ Чичестера (1288—1305)
 25 февраля —  — архиепископ Майнца (1288—1305)

Март 
 1 марта — Бланка Французская — дочь короля Франции Филиппа III Смелого, герцогиня-консорт Австрии (1300—1305), жена Рудольфа I Габсбурга
 7 марта — Ги де Дампьер — граф Фландрии с 1251 года (единовластно с 1288 года), маркграф Намюра с 1263 года, 2-й сын Гильома II, сеньора де Дампьер, и Маргариты II, графини Фландрии и Эно (Геннегау). Умер во французском плену.

Апрель 
 4 апреля — Иоанна I Наваррская — принцесса из Шампаньского дома, правящая королева Наварры и графиня Шампани с 1274 года, дочь и наследница Генриха I Наваррского и королева-консорт Франции с 1285 как жена Филиппа IV Красивого.
 10 апреля —  — святой римско-католической церкви .
 30 апреля — Рожер де Флор — средневековый кондотьер, мореход и искатель приключений на сицилийской и византийской службе, убит.

Май 
 17 мая —  — епископ Айхштета (1297—1305) 
 18 мая —  — архиепископ Магдебурга (1295—1305)

Июнь 
 21 июня — Вацлав II — король Чехии (1283—1305) из династии Пржемысловичей, князь краковский (1290—1305), король Польши (1300—1305).

Август 
 23 августа — Уильям Уоллес — шотландский рыцарь и военачальник, предводитель шотландцев в войне за независимость от Англии. Казнён англичанами
 26 августа — Уолтер Уинтербёрн — английский кардинал-священник di Santa Sabina (1304—1305), поэт и философ

Сентябрь 
 4 сентября —  — итальянский кардинал S. Maria in Porticu, политик и дипломат.
 10 сентября — Николай Толентинский — монах-августинец, святой римско-католической церкви.
 26 сентября — Император Камэяма — император Японии (1259—1274)

Октябрь 
 4 октября — Дитрих VI/VIII — граф Клеве (1275—1305).
 9 октября — 	— кардинал-священник Санта-Пуденциана (1294—1305)
 13 октября — Матье IV де Монморанси — сеньор де Монморанси (1270—1305), адмирал Франции (1297—1304), великий камергер Франции (?—1305).
 Раймонд Беренгер Анжуйский — граф Андрии (1290—1305), граф Пьемонта (1304—1305)

Ноябрь 
 18 ноября — Жан II — герцог Бретани и граф Пентьевр (1286—1305), граф Ришмон (1268—1305). Погиб в результате несчастного случая.
 	— граф Вальдека (1275/1276—1305)

Декабрь 
 6 декабря — Максим — митрополит Киевский и всея Руси, перенесший митрополичью кафедру во Владимир, святой православной церкви.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Бертран I де Бо — сеньор де Бо (1268—1275), граф д'Авеллино (1277—1305), викарий и сенатор Рима (1270—1271)
 Бертран III де Бо — принц-соправитель Оранский и сеньор де Куртезон (1278/1279—1305)
  — манса империя Мали из династии Кейта (1300—1305)
  — мормэр Мара (ок. 1301—1305)
 Гийом де Вилларе — великий магистр ордена иоаннитов (1296—1305)
 Жан де Мен — французский поэт, сатирик, филолог, представитель французского свободомыслия, доктор богословия, автор второй части «Романа о Розе»
 Иоанн IV Ласкарис — Никейский император (1259—1261). Дата смерти предположительна.
  — королева-консорт Венгрии (1304—1305), жена Карла Роберта
 Михаил Андреевич — князь суздальский (1279—1305)
 Моше де Леон — сефардский раввин, каббалист, автор или переписчик книги Зоар.
  — архиепископ Уппсалы (1292—1305)
  — итальянская монахиня, создавшая к концу своей жизни объединение монашеских общин, куда входило около двадцати учреждений, святая римско-католической церкви.
 Цянь Сюань — китайский художник и поэт. Дата смерти предположительна
  — епископ Утрехта (1291—1296) — епископ Туля (1296—1305)

См. также 

Умершие в 1305 году
1305